Hyderabad er kan henvise til forskellige byer og områder m.v. i Indien og Pakistan:

Indien 
 Hyderabad (Indien) – en by i delstaten Telangana i det centrale Indien.
 Hyderabad (distrikt) – et distrikt i den indiske delstat Telangana.
 Hyderabad (fyrstestat), en indisk fyrstestat (1803–1948) beliggende i det sydlige centrale Indien
 Hyderabad Race Club - en væddeløbsbane i byen Hyderabad

Pakistan 
 Hyderabad (Pakistan) – en by i provinsen Sindh i det sydlige Pakistan.
 Hyderabad (pakistansk distrikt), et distrikt i provinsen Sindh